Ittersum (dorp), een voormalig gehucht dat behoorde tot de gemeente Zwollerkerspel
Ittersum (wijk), een wijk in Zwolle waartoe onder andere Oud Ittersum behoort
Oud Ittersum, een buurt in de Nederlandse provinciehoofdstad Zwolle
Stopplaats Ittersum, een voormalig Nederlands treinstation
VV SVI (Sportvereniging Ittersum), een Nederlandse amateurvoetbalclub
Volleybalvereniging SVI, een Nederlandse volleybalvereniging

Personen:
Van Ittersum, een Nederlandse adellijke familie
Frederik Alexander Robert Arnold van Ittersum (1834-1908), president van de arrondissementsrechtbank in Utrecht
Jan Willem Cornelis van Ittersum (1803-1880), een Nederlands bestuurder en politicus